Hochwald steht für:

 Hochwald (Waldbau), kernwüchsigen, ausgewachsenen Vollbestand

Hochwald, geografische Bezeichnungen:

Orte:
 Hochwald SO, eine Gemeinde im Kanton Solothurn
 ein Ortsteil der Kreisstadt Rottweil in Baden-Württemberg
 ein Ortsteil der Stadt Waldbröl im Oberbergischen Kreis in Nordrhein-Westfalen
 ein Ortsteil der Gemeinde Issum im Kreis Kleve in Nordrhein-Westfalen 
 Hochwald (Gemeinde Sölden), Weiler in der Gemeinde Sölden, Tirol
 Hukvaldy, Gemeinde in Mähren
Berge und Bergzüge:
  Hochwald (Schwarzwald)  (bis 1121 m), Hochfläche im Schwarzwald, unmittelbar östlich des Kandel
 Hochwald (Schwäbische Alb), 1002 m, Berg auf der Schwäbischen Alb bei Gosheim im Landkreis Tuttlingen
 Hochwald (Gutensteiner Alpen), 919 m, Gutensteiner Alpen in Niederösterreich
 Chełmiec (Berg), 851 m, bei Wałbrzych im Waldenburger Bergland, Polen 
 Schwarzwälder Hochwald (Erbeskopf 816 m), Höhenzug im Hunsrück, Saarland/Rheinland-Pfalz
 Hochwald (Zittauer Gebirge) (Hvozd), 749 m, im Zittauer Gebirge in Sachsen/Tschechien
 Osburger Hochwald (Rösterkopf 708 m), Höhenzug im Hunsrück, Rheinland-Pfalz
 Hochwald (647 m), ein Berg im Thüringer Wald, östlich von Zella-Mehlis
 Hochwald (Elsass) (508 m), Bergzug im Nordelsass südwestlich von Wissembourg 
sowie:
 Burg Hukvaldy, in Mähren
 Tunnel Hochwald, Straßentunnel im Thüringer Wald
 Ouvrage du Hochwald, ehem. Artilleriewerk der französischen Maginot-Linie im Elsass
 Uedemer Hochwald, ein am Niederrhein gelegenes Waldgebiet

Hochwald ist der Familienname folgender Personen:
 Abraham Hochwald (1923–2006), deutscher Rabbiner
 Nelly Hochwald (1892–1974), österreichische Schauspielerin
 Tuvia Hod-Hochwald (1949–2019),  israelisch-deutscher Rabbiner
 Bernhard Hochwald (* 1957), deutscher Sportschütze

Hochwald, sonstiges:
 Der Hochwald, Erzählung von Adalbert Stifter
 Hochwald Foods, ein Milchverarbeitungsunternehmen
 Feldkommandostelle Hochwald, Bunker in Ostpreußen
 Hochwald (Film), österreichisch-belgischer Spielfilm von Evi Romen (2020)
 Hochwald Sprudel, Getränkehersteller aus Schwollen

Siehe auch:
 Hochwalde
 Hohwald
 Hoher Wald